Damen med enhörningen kan syfta på:

 Damen med enhörningen (roman) – en roman av Tracy Chevalier 
 Damen med enhörningen (vävnader) – en serie vävnader i stort format tillverkade i slutet av 1400-talet